стара українська назва мінералу
 синонім терміну корисна копалина